Paya Tampah (Karang Baru), een plaats in Indonesië
Paya Tampah (Birem Bayeun), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing